Науково-дослідний Центр орієнталістики імені Омеляна Пріцака — український науково-дослідний центр, заснований у 2009 році в Національному університеті Києво-Могилянська академія. Центр названо на честь Омеляна Пріцака — відомого українського медієвіста та сходознавця. Він був заснований для підтримки діяльності та досягнень сходознавства в університеті та Україні.

Історія 

У 2007 до Наукової бібліотеки Києво-Могилянської академії було передано бібліотечну та архівну колекцію Омеляна Пріцака  й створено для неї Меморіальну бібліотеку.

У 2009 році було створено Науково-дослідний Центр орієнталістики імені Омеляна Пріцака, який організовує меморіальні лекції та конференції пам’яті Омеляна Пріцака та досліджує бібліотечно-архівну спадщину вченого.

Зовнішні посилання 

 Facebook-сторінка Науково-дослідного Центру 
 Сторінка центру

Примітки 

Архіви України
Бібліотеки Києва
Києво-Могилянська академія
Наукові установи
2009 в Україні